Lynn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lynn Township (Henry County, Illinois)
 Lynn Township (Knox County, Illinois)
 Lynn Township (Indiana)
 Lynn Township (Iowa)
 Lynn Township (Michigan)
 Lynn Township (Minnesota)
 Lynn Township (Nebraska)
 Lynn Township (North Dakota)
 Lynn Township (Ohio)
 Lynn Township (Oklahoma)
 Lynn Township (Pennsylvania)
 Lynn Township (Lincoln County, South Dakota)
 Lynn Township (Moody County, South Dakota)

Siehe auch:
 Linn Township